Op 24 februari 2022 startte Rusland een militaire invasie van Oekraïne.

Deze tijdlijn is een dynamische en veranderlijke lijst en zal als zodanig mogelijk nooit volledig kunnen zijn. Houd er rekening mee dat sommige gebeurtenissen pas achteraf volledig kunnen worden begrepen en/of ontdekt.

Achtergrond 
Op 24 februari 2022 viel de Russische Federatie Oekraïne binnen tijdens een een grote escalatie van de aanhoudende Russisch-Oekraïense oorlog. Aan de campagne ging sinds begin 2021 een opbouw van de Russische legermacht en talrijke Russische eisen voor veiligheidsmaatregelen en wettelijke verboden tegen de toetreding van Oekraïne tot de NAVO vooraf.

Aanloop 

 Op 10 november 2021 maakten de Verenigde Staten een melding over een ongebruikelijke beweging van Russische troepen nabij de grenzen van Oekraïne. Tegen 28 november had Oekraïne een opbouw van 92.000 Russische troepen gemeld.
 Op 7 december 2021 waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden de Russische president Vladimir Poetin voor "ingrijpende economische en andere maatregelen" als Rusland Oekraïne zou aanvallen.
 Op 17 december 2021 stelde Poetin een verbod voor Oekraïne voor ooit lid te worden van de NAVO, wat Oekraïne verwierp.
 Op 17 januari 2022 begonnen Russische troepen aan te komen in de Russische bondgenoot Wit-Rusland, zogenaamd "voor militaire oefeningen".
 Op 19 januari 2022 gaven de VS Oekraïne 200 miljoen dollar in de vorm van veiligheidshulp.
 Op 19 januari 2022 verklaarde Biden in een persconferentie: "Als Rusland binnenvalt, zal het hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. En het hangt af van wat Rusland doet." Veel critici van de Amerikaanse president waren van mening dat dit de deur opende voor de Russische president Vladimir Poetin om binnen te vallen.
 Op 24 januari 2022 zette de NAVO troepen stand-by.
 Op 25 januari 2022 vonden in Rusland nabij Oekraïne en de Krim Russische oefeningen plaats met 6.000 troepen en 60 straaljagers.

Februari 2022 

 Op 10 februari 2022 begonnen Rusland en Wit-Rusland met tien dagen militaire manoeuvres.
 Op 17 februari 2022 escaleerden de gevechten in de separatistische regio's van Oost-Oekraïne.

21 februari 
Poetin kondigde de Russische erkenning aan van twee pro-Russische separatistische regio's in het oosten van Oekraïne (de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk). Deze aankondiging leidde de volgende dag tot een eerste reeks aan economische sancties van NAVO-landen.

In zijn vóór de aankondiging op televisie uitgezonden "toespraak over de gebeurtenissen in Oekraïne", verklaarde Poetin zijn overtuiging dat Vladimir Lenin de "auteur en architect" van Oekraïne was en noemde hij Oekraïners die Lenins monumenten hebben neergehaald "ondankbare nakomelingen", zeggende: "Dit is wat ze noemen decommunisatie. Wilt u decommunisatie? Nou, dat zouden wij wel prima vinden. Maar het is niet nodig om, zoals ze zeggen, halverwege te stoppen. We zijn klaar om u te laten zien wat echte decommunisatie voor Oekraïne betekent."

Tijdlijn van het conflict 

 Fase 1: Invasie van Oekraïne (24 februari – 7 april)
 Fase 2: Zuidoostelijk front (8 april – 5 september)
 Fase 3: Oekraïense tegenoffensief (6 september – heden)

Zie ook

Referenties

Externe links 

 Dagelijkse updates over het conflict in Oekraïne van Institute for the Study of War

Russisch-Oekraïense Oorlog
Russische invasie van Oekraïne in 2022